Bessonow ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Bessonowa (* 1984), ukrainische Sportgymnastin
 Nikolai Nikolajewitsch Bessonow (1868–1919), russisch-orthodoxer Bischof, Politiker und Theaterkritiker
 Pjotr Alexejewitsch Bessonow (1828–1898), russischer Geschichtsforscher
 Sergei Alexejewitsch Bessonow (1892–1941), sowjetischer Diplomat
 Wolodymyr Bessonow (* 1958), ukrainischer Fußballspieler und -trainer